Rumpi steht für:

 Rumpiberge, Teil der Gebirgskette Kamerunlinie in der Provinz Sud-Ouest, Kamerun

Siehe auch:
 Rumphi, Stadt in Malawi
 Rumpie, Gegenstück zum Yuppie